Сан Франсиско Кавакуа има више значења:

 Општина Сан Франсиско Кавакуа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Кавакуа (Сан Франсиско Кавакуа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику